Čech je slovo s několika významy:

příslušník skupiny 
 Čech – příslušník českého národa (národa Čechů)
 Volyňský Čech
 Banátský Čech
 Čech – příslušník raně středověkého českého kmene, jenž sjednotil český národ
 Čech – obyvatel Česka nebo Čech

jméno
 praotec Čech – mytický vůdce kmene Čechů

příjmení
 Čech (příjmení) – více osobností

v kultuře
 Čech – český katolický týdeník vycházející v letech 1869–1896 a 1904–1935
 Největší Čech – anketa pořádaná Českou televizí v roce 2005
 Oráč z Čech – německá báseň Jana ze Žatce (14. století)

v politice
 Češi – politická strana

Související články 
 Čechov
 Český (rozcestník)
 Czech
 Staročech

Externí odkazy